Ири́на Фили́ппова:
 Филиппова, Ирина Владимировна (Ирена Понарошку; род. 1982) — российская телеведущая, виджей.
 Филиппова, Ирина Николаевна (род. 1957) — советский и российский балетмейстер, хореограф, преподаватель.